Der 39. Schweizer Cup wurde vom 8. September 1963 bis zum 30. März 1964 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC Lausanne-Sport.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit:

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Anmerkung

1/16-Finals 
 
 

 
|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 30. März 1964 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1963/64 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1963/64 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1963/64 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1963 64
Fußballsaison 1963/64